Суперкубок Кіпру з футболу 2007 — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня 2007 року між чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ та володарем кубка Кіпру клубом Анортосіс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2007
Кіпр